Miasta w Wielkiej Brytanii
 Newbold – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Derbyshire
 Newbold – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester, w Rochdale
 Newbold – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Leicestershire, w Harborough
 Newbold – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Leicestershire, w North West Leicestershire
 Newbold Heath – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Leicestershire
 Newbold on Avon – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Warwickshire
 Newbold-on-Stour – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Warwickshire
 Newbold Pacey – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Warwickshire
 Newbold Verdon – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Leicestershire

Miasta w USA:
 Newbold – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oneida